Грамович — білоруське та (литовське) прізвище. Грамовичі жили у селі Лустичі.

Відомі носії 
 Іван Грамович — білоруський літератор.

Білоруські прізвища